Chris Führich (1998-), un footballeur allemand.

 Joseph von Führich (1800-1876), un artiste peintre bohème-autrichien.